Флинт Хил има више значења:
 Флинт Хил (Вирџинија)
 Флинт Хил (Мисури)